Uppsala observatorium kan syfta på:

 Uppsala astronomiska observatorium
 Uppsala jonosfärobservatorium
 Uppsala geodetiska observatorium